Краснослободский район

 Краснослободский район — район в Мордовии
 Краснослободский район — район Белорусской ССР в 1924—1959 годах
 Краснослободский район — район Сталинградской области в 1935—1955 годах